Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1994 war die achte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Grand Marina Hotel in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Australier Quinten Hann durch einen 11:10-Sieg im Finale gegen den Engländer David Gray. Hann war der erste nicht aus Europa stammende U21-Weltmeister im Snooker.

Finalrunde

Weblinks 
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1994 bei CueTracker

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Helsinki